Элли (), изначально Fei Hong — бронепалубный крейсер типа «Чао Хо», состоявший в первой половины XX века на вооружении флота Греции. В греческой историографии классифицируется как лёгкий крейсер. Назван в честь победы греческого флота над турецким у мыса Элли в Первой Балканской войне. Участвовал в Первой мировой войне.

Крейсер Элли был потоплен итальянской подлодкой в мирное время, 15 августа 1940 года, что стало одной из основных тем греческой военной пропаганды в последовавшей Греко-итальянской войне.

Строительство корабля. Включение в состав греческого флота 
Корабль был заказан в США Китайским правительством в 1911 году, под именем Fei Hong, будучи третьим и последним в серии кораблём этого типа(Крейсера типа «Чао-Хо»). Однако после Синьхайской революции 1911—1912 годов, китайское правительство отменило заказ.

Накануне Первой мировой войны, 30 июня 1914 года, Греция в спешном порядке закупила в США линкоры «Лемнос» и «Килкис» постройки 1905 года. Несмотря на свою тихоходность (макс. 17 узлов) и малый для океана надводный борт, линкоры были существенным пополнением для греческого флота. Одновременно греческое правительство закупило в США последний из лёгких крейсеров типа «Чао-Хо», от которого китайцы отказались, и строительство которого американская фирма New York Shipbuilding завершила в конце 1913 — начале 1914 года. Крейсер был назван «Элли», в честь победы греческого флота над турецким в Первую Балканскую войну.

В период Первой мировой войны 
С началом мировой войны противостояние между премьер-министром Греции Э. Венизелосом, призывавшего к вступлению страны в войну на стороне Антанты, и ориентровавшегося на Германию короля Константина, настаивавшего на нейтралитете, привело к Национальному расколу.

16 сентября 1916 года Венизелос и бывший командующий флотом адмирал Павлос Кунтуриотис образовали в македонской столице, городе Фессалоники дружественное Антанте революционное «Правительство Национальной Обороны», в то время как Антанта рассматривала правительство в Афинах как минимум недружественным.

Французское правительство приказало адмиралу  занять Пирей, потребовать изгнания немецкого посла из Афин и занять базу королевского греческого флота в Саламине. , в атмосфере раскола на греческом флоте и отсутствия чётких приказов со стороны короля, французский флот занял Саламин практически без сопротивления. Французы захватили и мобилизовали под французским флагом и с французскими экипажами почти все корабли греческого так называемого «лёгкого флота» (лёгкий крейсер «Элли», 14 эсминцев, 5 миноносцев).

По мере развёртывания греческих дивизий на Македонском фронте, в 1917 году союзники начали возвращать конфискованные корабли греческому флоту. Были возвращены практически все корабли, в том числе и крейсер «Элли».

Сразу после окончания Первой мировой войны премьер-министр Франции Жорж Клемансо попросил Э. Венизелоса отправить греческие войска на юг России, в поддержку высадившихся там французских частей и Белого движения. Венизелос ответил положительно, предложив целый корпус немногочисленной греческой армии в составе 3-х дивизий, то есть силы, превышающие французские. Предложение было сделано в обмен на поддержку претензий Греции на территории в Восточной Фракии и Малой Азии, сохранявшие своё коренное греческое население. В том, что касается флота, в конце 1918 года греческий флот располагал 19 кораблями, чьи размеры и автономия позволяли им действовать в Чёрном море: в Украинском походе греческой армии приняли участие 13 кораблей, не были использованы 6, в том числе крейсер «Элли», в силу технической неготовности.

Период Малоазийского похода 
В начале 1920 года во Франции на крейсере «Элли», одновременно с флагманом флота, броненосном крейсере «Георгиос Авероф», были произведены модернизационные работы. «Элли» приобрёл современное противовоздушное вооружение и оборудование для перевозки и укладки до 100 морских мин.

Между тем, с 1919 года Греция была вовлечена союзниками в Малоазийский поход. Однако с ноября 1920 года, когда в Греции к власти вновь пришёл король Константин, Италия, а затем Франция, стали открыто поддерживать турок. На всём протяжении трёх лет Малоазийского похода основной задачей греческого флота была блокада побережья Малой Азии, с целью помешать снабжению сил кемалистов оружием, боеприпасами и другим снабжением. В одном из самых известных эпизодов этой блокады отмечен крейсер «Элли».

Греческий лётчик Псарудакис, посадивший в тумане свой самолёт в итальянской зоне оккупации, был заключён итальянцами в тюрьму до самого окончания войны. Однако и из тюрьмы Псарудакис сумел передать информацию в Морское министерство в Афины, что на итальянском судне будут доставлены туркам новые итальянские самолёты. На перехват был послан крейсер «Элли». При досмотре были обнаружены и конфискованы 8 новых итальянских истребителей типа Ansaldo A-1 Balilla, которые были доставлены в Татой под Афинами.

Правление монархистов и геополитические перемены в конечном итоге привели к Малоазийской катастрофе. Греческая армия оставила Малую Азию. 26 августа/7 сентября находившейся в Смирне эскадре, в составе линкоров «Лемнос» и «Килкис», крейсера «Элли», эсминцев «Аспис» и «Сфендони»" и вспомогательного крейсера «Наксос», под командованием контр-адмирала Г. Каламидаса, было приказано уйти из города. Первыми вышли линкоры, за ними последовали «Элли» и эсминцы. Последним отошёл «Наксос». При уходе греческой эскадры из Смирны оркестры стоявших там итальянского линкора «Кайо Дуилио» и французских крейсеров «Вальдек-Руссо» и «Эрнест Ренан», соблюдая союзнический военный этикет, исполняли греческий национальный гимн, что в греческой историографии и сегодняшней публицистике, в лучшем случае, вызывает горькую иронию.

Не выходя из Смирненского залива, эскадра ночью отдала якоря у побережья Вурла Эритрейского полуострова. В ту же ночь капитану линкора «Килкис», И. Теофанидису было приказано возглавить эскадру, в которую, кроме его линкора, вошли «Элли» и эсминцы «Аспис» и «Велос». Задачей эскадры была огневая поддержка частей, уходящих из Смирны к Чешме. Операция началась 27 августа/8 сентября и завершилась 3/16 сентября. Остальные корабли флота выполняли подобную задачу в других регионах Ионии. В частности, при огневой поддержке миноносца «Тетис» стала возможной эвакуация из Дикили на Лесбос на пароходах «Иония» и «Этолия» героической Отдельной дивизии и пришедших к побережью вместе с дивизией 3000 беженцев.

Авангард турецкой армии вошёл в Смирну 28 августа/9 сентября, после чего этот преимущественно христианский город был сожжён турками, а христианское население было подвергнуто резне. Примечательно, что в этот последний период Малоазийского похода под командованием капитана П. Иоаннидиса на «Элли» служил будущий король Греции, принц Павел.

Накануне Второй мировой войны 
Скудные финансовые ресурсы Греции не позволяли значительного увеличения морских сил. Исследователь Димитрис Галон считает, что в значительной степени ограничение довоенных финансовых возможностей греческого государства было связано с тем, что после 1922 года Греция была вынуждена принять 1,25 миллионов беженцев из Малой Азии и Восточной Фракии, и что эта проблема оставалась острой до начала Второй мировой войны.
Страна была вынуждена ограничить покупку дорогостоящих новых кораблей, состав флота в своём большинстве оставался неизменным с Первой мировой войны и немногочисленные субсидии были направлены на программу фортфикаций, снабжение кораблей флота необходимыми боеприпасами

Несмотря на то, что торговый флот Греции был уже задействован в начавшейся войне, посредством подписанного в январе 1940 года англо-греческого Военного торгового соглашения (), правительство генерала Метаксаса заявляло о своём нейтралитете и пыталось удержать Грецию вне войны. Многочисленные итальянские провокации накануне войны либо замалчивались, либо приписывались «неизвестным» самолётам и кораблям. 12 июля 1940 года 3 итальянских самолёта совершили бомбёжку и пулемётный обстрел вспомогательного судна «Орион», когда оно обслуживало маяк на острове Грамвуса. Подоспевший на спасение «Ориона» эсминец «Идра» также подвергся бомбардировке в греческих территориальных водах.

«Орион», формы которого напоминали танкер, в течение последующих 2 месяцев подвергся нападению ещё 2 раза.
31 июля 1940 года итальянский самолёт сбросил 4 бомбы на 2 греческих эсминца стоявших в Навпакте, но не поразил свои цели. 2 августа итальянский самолёт сбросил 6 бомб на катер «А-6» греческой таможни в Коринфском заливе.

Потопление крейсера «Элли» 
Кульминация итальянских провокаций и вызовов наступила 15 августа 1940 года. В этот день православная Греция празднует Успение Богородицы, и главное празднование происходит на острове Тинос, в Церкви Благовещения. По традиции ВМФ присылал на остров корабль, экипаж которого являлся почётным караулом при выносе чудотворной иконы Богородицы. В 1940 году эта честь была предоставлена старому крейсеру «Элли», который встал на якоре на рейде Тиноса.

Именно в этот день, в мирное время, итальянская подлодка «Дельфино» атаковала на рейде Тиноса «Элли». По «Элли» были выпущены три торпеды, одна из которых поразила крейсер в районе котельного отделения, что вызвало пожар и потопление корабля. Погибли девять младших офицеров и моряков, 24 были ранены. Итальянская подлодка попыталась также торпедировать пассажирские суда «Элси» и «Эсперос», но выпущенные по ним торпеды лишь повредили часть причала.

Торпедирование и потопление у причала, в мирное время, «неопознанной» подводной лодкой старого крейсера, было, по выражению (после войны) итальянского посла в Афинах, Эмманнуэле Грацци, «гнусной акцией» против не имеющего военного значения корабля.

Грацци пишет, что «в душе греческого народа не было и малейшего сомнения» в том кто совершил этот акт, и что результатом «преступления на Тиносе» было «почти чудотворное объединение греческого народа», до того разделённого политическими страстями.

Впоследствии 
Осколки торпед были подняты, и специалисты флота однозначно определили, что это итальянские торпеды. Однако греческое правительство, пытаясь избежать войны с Италией, продолжало утверждать, что речь идёт о подлодке неизвестной принадлежности.

Но, несмотря на все усилия греческого правительства, избежать войны не удалось. Греко-итальянская война началась через 2 месяца, 28 октября.

Принадлежность подлодки, потопившей «Элли» в мирное время и в день православного праздника теперь не только не замалчивалась, но стала одним из основных аспектов греческой военной пропаганды, играя на оскорблённых религиозных чувствах православной Греции и чувствах возмездия за вероломство.

В последних кадрах ставшего известным в войну небольшого пропагандистского мультипликационного фильма С. Поленакиса муза Истории выбрасывает Муссолини в море, он идёт на дно и садится задом на мачту крейсера «Элли».

После войны 

После войны Италия выплатила репарации за ущерб, причинённый Греции в годы оккупации страны. Вопрос о компенсации за потопленный до начала войны «Элли» был рассмотрен отдельно. В 1950 году в качестве компенсации за «Элли» Италия передала греческому флоту крейсер «Эудженио ди Савойя», который также получил имя Элли (Κ/Δ Έλλη II). «Элли II» был выведен из состава греческого флота в 1973 году.

Сегодня 

В 1982 году греческий флот получил в Голландии фрегат «Элли» типа «Кортенар», положивший начало серии фрегатов этого типа, находящихся в составе греческого флота по сегодняшний (2019) день.
 На набережной Тиноса установлен памятник погибшим в мирное время морякам крейсера «Элли».
 Каждый год, 15 августа, на острове Тинос празднуют Богородицу. Наряду с церковными празднествами утвердился церемониал памяти крейсера «Элли». Представители правительства и командования флота сбрасывают с военного корабля венок на месте гибели крейсера, «в морскую могилу Элли». Чаще всего это происходит с фрегата «Элли».

Примечания 

Крейсера Греции
История Греции
Крейсера Второй мировой войны